Mithrodiidae är en familj av sjöstjärnor. Mithrodiidae ingår i ordningen Valvatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mithrodiidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Mithrodiidae